Мой Казахстан () — государственный гимн Республики Казахстан с января 2006 года. Заменил собой гимн «Жаралған намыстан қаһарман халықпыз», действовавший в 1992—2006 годах и написанный на основе музыки гимна Казахской ССР.

Предыстория 

В 1943 году был объявлен конкурс на создание первого Государственного гимна Казахской ССР. Его выиграл текст 27-летнего поэта Каюма Мухамедханова в соавторстве с Абдильдом Тажибаевым и Габитом Мусреповым на музыку Мукана Тулебаева, Евгения Брусиловского и Латифа Хамиди. Существуют источники, утверждающие, Каюм Мухамедханов был единоличным автором гимна, а вклад соавторов ограничивается всего лишь изменением начальных слов с «ер қазақ» на «біз қазақ». Гимн звучал в течение 50 лет, единственным изменением, внесённым в него, стало устранение имени Сталина в редакции 1978 года.

Гимн с 1992 по 2006 год 
После распада Советского Союза Казахстан, наряду с Узбекистаном и Туркменией, продолжил использование советского республиканского гимна, но с изменённым текстом, написанным в 1992 году.

9 мая 2000 года проходила церемония возложения венков к памятнику воинам, после которой президент страны Н. А. Назарбаев прилюдно сказал, что необходимо заменить гимн, и дал поручение председателю мажилиса Ж. А. Туякбаю. Через несколько недель депутат Мажилиса Н. Т. Рустемов выдвинул инициативу принять в повестку дня Мажилиса проект закона «Об изменении гимна Казахстана» на новый на стихи Назарбаева. Проект был принят к рассмотрению, однако после ряда публикаций в газетах был доказан факт плагиата 1995 — стих «Қазағым менің», напечатанный в издательстве «Ана тілі» в 1998 году под авторством Назарбаева, отличался только заголовком от стиха «Елім менің», опубликованного в газете «Егемен Қазақстан» в 1996 году под авторством Туманбая Молдагалиева. 28 июня 2001 года президент страны прислал на заседание двух палат парламента письмо с просьбой снять вопрос с повестки дня, за что депутаты проголосовали единогласно.

Казахский текст

Русский перевод 
 Мы — народ доблестный, дети чести,
 На пути к свободе жертвовали всем.
 Из тисков-испытаний судьбы, из адских огней
 Вышли победителями, мы уцелели…

 Припев:
 Пари ввысь, орёл свободы,
 Призывая к единению!
 Сила-мощь героя — в народе,
 Сила-мощь народа — в сплочённости!

 Уважая матерей, чтя гениев народа,
 В годину лихолетья мы распахнули свои объятия всем.
 Казахская степь — любимая Родина.
 Святая колыбель дружбы и солидарности.

 Припев

 Мы многое пережили. Пусть прошлое послужит уроком.
 Верим мы в светлое, прекрасное будущее.
 Всё самое святое: честь, достоинство, родная речь,
 Традиция, мужество и державность —
 Мы передаём, как наказ, будущему поколению!
	
 Припев

Гимн с 2006 года 
С 7 января 2006 года гимном Республики Казахстан стала «Мой Казахстан» () — популярная песня, написанная ещё в 1956 году, в которую были внесены изменения для соответствия статусу государственного гимна. Поскольку поправки в текст внесены Нурсултаном Назарбаевым, он указывается как соавтор текста.

Также были изменены правила прослушивания гимна. При исполнении гимна на официальных церемониях присутствующие граждане Казахстана должны вставать и прикладывать ладонь правой руки к левой стороне груди.

Музыка композитора Шамши Калдаякова на слова Жумекена Нажимеденова (1956), Нурсултана Назарбаева (2005).

Казахский текст

Русский перевод

Дунганский перевод 
 Тянконшон җин тэён,
 Тян-ешон җин сулён.
 Җы йинщүнди читан
 Зусы вәди җящён.
 Зо зэ йүангў сы
 Вәму йи фон гуонмон,
 Вәму хазах жын
 Зыхо ю чёнҗуон.

 Фугә:
 Вәди җящён, вәди җящён,
 Вәсы ниди хуар кэфон,
 Вәсы ниди гәр гочон, җящён!
 Зусы вәди зўгуй Хазахстан!

 Вәю вуҗи хәсан,
 Вилэ дадо тунчон.
 Вәю жынмин дўли
 Зыҗў түанҗе жў йиҗя.
 Вәму куэлуә гуйтў
 Южў җыю йибан,
 Вәму куэлуә минҗун
 Йинҗе щинди шыдэ.

 Фугә

Оригинальный текст 1956 года

Критика 
Соавторство Назарбаева было воспринято писателями Казахстана неоднозначно. Один из писателей сказал: «Назарбаев оскорбил память Шамши Калдаякова и Жумекена Нажимеденова. Как он мог приписать соавторство к гимну Казахстана? Какой он поэт? В жизни не писал стихов. Пару слов добавил, пару слов изменил, и на этом все. И тут же - соавтор, поэт. Я тоже могу в любое произведение Ауэзова, Достоевского привнести свои незначительные изменения. Так что, я должен претендовать на соавторство? Любой корректор этим ежедневно занимается. Глупость».

См. также 
 Казахстан
 Флаг Казахстана
 Герб Казахстана
 История Казахстана
 Гимн Казахской ССР

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Инструментальная версия гимна 1992—2006 годов
Перевод на русский: Актан Суюншалин © 2015

Казахстан
Государственные символы Казахстана
Песни 1956 года
Песни на казахском языке
Нурсултан Назарбаев